

Sigle 
 Hardness Rockwell Ball  – sfera di metallo duro usata nella misurazione della scala di Rockwell

Codici 
 HRB – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Harbin-Taiping, Harbin, Cina